Il singolare del Challenger of Dallas 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Ryan Sweeting era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–4, 6–2 Carsten Ball.

Teste di serie

  Jesse Levine (primo turno)
  Carsten Ball (finale)
  Robert Kendrick (quarti di finale)
  Kevin Anderson (primo turno)

 Michael Yani (semifinali)
 Jesse Witten (primo turno)
 Ryan Sweeting (campione)
 Ramón Delgado (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger of Dallas 2010